Monumenta Germaniae Historica, obra de referència en l'estudi de la història d'Alemanya
 Hospital General de Massachusetts (del seu nom en anglès Massachusetts General Hospital), hospital de la Universitat Harvard, a Boston (Estats Units)